Кси Гидры () — звезда 3,65 видимой звёздной величины, которая находится в созвездии Гидра на расстоянии около 130 световых лет от нас.

Характеристики 
ξ Гидры — жёлтый гигант, превосходящий наше Солнце по размерам в 10 раз. По светимости звезда превосходит его в 60 раз. Масса звезды приблизительно равна трём солнечным. Температура поверхности значительно меньше солнечной, что характерно для звёзд данного типа. Она составляет около 5010 градусов по Кельвину.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Гидры

Ссылки 
 Ultrabass Sounds of the Giant Star xi Hya
 Послушать ξ Гидры